Wilhelm II Młodszy (zm. 926) – książę Akwitanii i hrabia Owernii 918–926
 Wilhelm II Młodszy (ok. 1426–1503) – książę Hanoweru 1482–1495